Кулганат Токбаев (1926 год, Иргизский район, Актюбинская область, Киргизская АССР, РСФСР, СССР — 5 марта 2005 года) — плавильщик Актюбинского завода ферросплавов имени 50-летия Октябрьской революции, Герой Социалистического Труда (1971). Заслуженный металлург Казахской ССР.

Биография 
Родился в 1926 году. Трудовую деятельность начал в 1941 году в колхозе «Шинбер-Тау» Иргизского района Актюбинской области. С 1944 года после окончания школы ФЗО работал плавильщиком цеха № 1 Актюбинского завода ферросплавов имени 50-летия Октябрьской революции. В 1963 году был назначен старшим плавильщиком электроферросплавной печи № 21.

В 1953 году вступил в КПСС.

В 1967 году электроферросплавная печь № 21 Актюбинского завода ферросплавов, которой руководил Кулганат Токбаев, была удостоена почётного названия «Печь имени 50-летия Октябрьской революции». По итогам восьмой пятилетки плавильная бригада Кулганата Токбаева выплавила 48 тонн ферросплавов вместо запланированных 40 тонн. В 1970 году электроферросплавная печь № 21 Актюбинского завода ферросплавов была удостоена Министерством чёрной металлургии СССР звания «Лучший плавильный агрегат страны». За выдающиеся заслуги в трудовой деятельности был удостоен в 1971 году звания Героя Социалистического Труда.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 года;
 Орден Ленина (1971).

Литература 
 ҚазССР. Қысқаша энциклопедия, 2-том. Алматы — 1987.

Заслуженные металлурги Казахской ССР